Schlagwitz bezeichnet:
 Schlagwitz (Jahnatal), einen Ortsteil von Jahnatal
 Schlagwitz (Mügeln), einen Ortsteil von Mügeln
 Schlagwitz (Waldenburg), einen Ortsteil von Waldenburg